Southern African Development Community, de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika, een intergouvernementele organisatie
 Schiphol Area Development Company, een organisatie die bedrijventerreinen ontwikkelt rond de Luchthaven Schiphol